Schlereth ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schlereth (* 1952), deutscher Kommunalpolitiker und Fastnachtsfunktionär
 Eduard von Schlereth (1815–1891), bayerischer Regierungsrat
 Hans Schlereth (1897–1962), deutscher Maler
 Thomas J. Schlereth (* 1941), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch: 
 Schleerieth